Lan of LAN kan betrekking hebben op:

LAN Airlines, luchtvaartmaatschappij met als basis de Chileense hoofdstad Santiago
Local area network (lokaal gebiedsnetwerk), minimaal twee computers die rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn
LAN-party, bijeenkomst van computerliefhebbers die computers op elkaar aansluiten
Virtual LAN, netwerk bestaande uit een groep eindstations en switches die logisch, en dus niet per se fysiek, één local area network vormen;
Wireless LAN, een draadloos local area network (dat vaak ook toegang geeft tot internet)
LAN Magazine, Nederlands vakblad voor systeem- en netwerkbeheer
T.C. Lan, bioloog
Län, Zweedse benaming voor administratieve districten ofwel provincies
Lesbisch Archief Nijmegen, opgericht in 1985 
Lan (bouwkunde) Draagconstructie van vier houten balken (lannen) waarop de kap van een hooiberg rust
LAN, List of Available Names, in de zoölogie een lijst van formeel gevestigde wetenschappelijke namen, opgestart vanaf 2019